Georges Rivollet 1852-1928, romancier et dramaturge français
 Georges Rivollet 1888-1974, homme politique français, ancien ministre